Сент-Етьє́нн-дю-Рувре́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний захід від Парижа, 8 км на південь від Руана.

Має місто-побратим в Україні - Нову Каховку.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 10515 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 26843,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-дю-Рувре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Приморська Сена